Mihail Kogălniceanu fu un politico romeno. 

Con il suo nome sono chiamate diverse località della Romania:
Mihail Kogălniceanu, comune del distretto di Costanza
Mihail Kogălniceanu, comune del distretto di Ialomița
Mihail Kogălniceanu, comune del distretto di Tulcea

A Mihail Kogălniceanu sono inoltre dedicati:
L'aeroporto di Costanza-Mihail Kogălniceanu
La stazione Mihail Kogălniceanu della Metropolitana di Bucarest